Marocco (ital.: Maroc) war ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Es geht zurück auf einen untergegangenen Bischofssitz in der gleichnamigen antiken Stadt, dem heutigen Marrakesh.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 gcatholic.org
 catholic-hierarchy.org

Marocco